Петер Мозер е австрийски сценарист и продуцент. Работи по сериалите „Таторт“, „Комисар Рекс“ и „Моцарт и Майзел“. „Комисар Рекс“ го прави известен заедно с Петер Хайек.

Филмография 
 „Tatort“ (1 episode)
 Der Millenniumsmörder (30 януари 2000) – Writer (writer)
 „Kommissar Rex“ (31 episodes)
 ... aka „Il commissario Rex“ (Italy)
 ... aka „Inspector Rex“ (Australia)
 ... aka „Rex: A Cop's Best Friend“ (UK)
 Endstation Wien (10 ноември 1994) – Writer (writer)
 Ein perfekter Mord (17 ноември 1994) – Writer (writer)
 Tanz auf dem Vulkan (8 декември 1994) – Writer (writer)
 Die Tote von Schönbrunn (15 декември 1994) – Writer (writer)
 Der erste Preis (12 януари 1995) – Writer (writer)
 Warum starb Romeo? (19 декември 1996) – Writer (writer)
 Ein Engel auf vier Pfoten (26 декември 1996) – Writer (writer)
 Der schöne Tod (11 април 2001) – Writer (writer)
 Der Tod kam zweimal (23 май 2001) – Writer (writer)
 Attentat auf Rex (27 ноември 2003) – Writer (creator)
 Wofür Kinder leiden müssen (4 декември 2003) – Writer (creator)
 Vitamine zum Sterben (18 декември 2003) – Writer (creator)
 Calibro 7.65 (29 януари 2008) – Writer (creator)
 L'Incontro (29 януари 2008) – Writer (creator)
 Ombre cinesi (5 февруари 2008) – Writer (creator)
 Impara l'arte (5 февруари 2008) – Writer (creator)
 Mamma Chioccia (12 февруари 2008) – Writer (creator)
 Non è tutt'oro (12 февруари 2008) – Writer (creator)
 In vino veritas (12 февруари 2008) – Writer (creator)
 Lontano da qui (19 февруари 2008) – Writer (creator)
 Morte trai I delfini (17 март 2009) – Writer (creator)
 Vite in pericolo (17 март 2009) – Writer (creator)
 Affari di famiglia (24 март 2009) – Writer (creator)
 Antefatto (24 март 2009) – Writer (creator)
 Masquerade (31 март 2009) – Writer (creator)
 La mamma è sempre la mamma (31 март 2009) – Writer (creator)
 Un uomo solo (8 април 2009) – Writer (creator)
 L'ultima scommessa (8 април 2009) – Writer (creator)
 Ein tödliches Match (12 април 2009) – Writer (creator) (screenplay)
 Il tombarolo (13 април 2009) – Writer (creator)
 Il colore del silenzio (13 април 2009) – Writer (creator)
 „Mozart und Meisel“ (6 episodes)
 Herzklopfen (1 януари 1987) – Writer (writer)
 Wiener Schnitzel (1 януари 1987) – Writer (writer)
 Ein heißer Tag (1 януари 1987) – Writer (writer)
 Suite 1811 (1 януари 1987) – Writer (writer)
 Hildes Lied (1 януари 1987) – Writer (writer)
 Bis zum Hals im Wasser (30 март 1987) – Writer (writer)

Външни препратки 
 

Австрийски сценаристи
Телевизионни продуценти
Родени във Виена